Człowiek, którego nie było (The Man Who Never Was) – książka Ewena Montagu z 1953, poświęcona operacji „Mincemeat”
 Człowiek, którego nie było (The Man Who Never Was) – brytyjski film z 1956 w reżyserii Ronalda Neame
 Człowiek, którego nie było (The Man Who Wasn't There) – amerykański film z 2001 w reżyserii braci Coenów